Tonner ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Tonner (* 1947), deutscher Jurist
 Winfried Tonner (1937–2002), sudetendeutscher Maler und Kunsterzieher